Freeport puede referirse a:

Lugares en Bahamas 
Freeport, ciudad y distrito perteneciente al archipiélago de las Bahamas, en la isla Gran Bahama.

Lugares en Estados Unidos 
 Freeport (California), lugar designado por el censo en el condado de Sacramento, California.
 Freeport (Florida), ciudad en el condado de Walton, Florida.
 Freeport (Illinois), ciudad en el condado de Stephenson, Illinois.
 Municipio de Freeport (condado de Stephenson, Illinois)
 Freeport (Kansas), ciudad en el de condado de Harper, Kansas.
 Freeport (Maine), pueblo en el condado de Cumberland, Maine.
 Freeport (condado de Cumberland, Maine), lugar designado por el censo en el condado de Cumberland, Maine.
 Freeport (Míchigan), villa en el condado de Barry, Míchigan.
 Freeport (Minnesota), ciudad en el condado de Stearns, Minnesota.
 Freeport (Nueva York), villa en el condado de Nassau, estado de Nueva York.
 Freeport (Ohio), villa en el condado de Harrison, Ohio.
 Municipio de Freeport (condado de Harrison, Ohio)
 Freeport (Pensilvania), borough en el condado de Armstrong, Pensilvania.
 Municipio de Freeport (condado de Greene, Pensilvania)
 New Freeport, lugar designado por el censo en el condado de Greene, Pensilvania.
 Freeport (Texas), ciudad en el condado de Brazoria, Texas.

Empresas 
 Freeport-McMoRan, empresa estadounidense.